Политехник — многозначный термин.

 «Политехник» — украинский мини-футбольный клуб из Кременчуга.
 «Политехник» — советский футбольный клуб из Ленинграда; основан не позднее 1968 года.
 «Политехник» — советский футбольный клуб из Еревана; основан не позднее 1976 года.
 «Политехник» — спортивный комплекс в Кременчуге, который является частью политехнического спортивного комплекса и принадлежат КрНУ.
 «Политехник» — название советского и российского женского волейбольного клуба «Динамо-Метар» из Челябинска в 1980—1989 годах.
 «Политехник» — название российского мини-футбольного клуба «Политех» из Санкт-Петербурга в 1995—1999 годах.
 «Политехник» — название советского и российского футбольного клуба «Политехник-92» из Барнаула в 1990—1991 годах.
Политехник — прежнее название села Сапак в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.

См. также 
 
 

Политех (мини-футбольный клуб)